Brett Anderson puede referirse a:

 Brett Anderson, vocalista del grupo Suede;
 Brett Anderson, vocalista del grupo The Donnas.
 Brett Anderson (béisbol) · (en:)